Хорватська республіка Герцег-Босна — невизнана держава в Боснії і Герцеговині, яка існувала у 1991–1994 рр.
 Млада Босна — сербська революційна молодіжна організація

Географія:
 Босна — річка в центральній частині Боснії та Герцеговини
 Босна — конусоподібна вершина в південно-східній частині Демерджі-яйли, Крим